

Невизначені рівняння І-го степеня виду ax + by = c 
Рівняння виду ax + by = c є одні з найпростіших невизначених рівнянь І-го степеня, але не дивлячись на це, розв'язати таке рівняння дуже не просто. Можна виділити два методи розв'язання невизначених рівнянь виду ax+by=c: метод перебору і метод «спуску».

Метод підбору 
Метод підбору містить у собі перебір чисел замість змінних х та у, з врахуванням того, що рівняння при визначеному підборі чисел перетворюється у вірну рівність.
Розглянемо рівняння: 4,5х + 6у = 57.
Потрібно знайти всі натуральні значення змінних х та у.
 Розв’язання: Помножимо обидві частини рівняння на 2, щоб позбутися від дробових чисел, одержимо: 
 9х + 12у = 114.
Поділимо обидві частини на 3, щоб отримати взаємно прості числа
3х + 4у = 38
Виразимо у чрез х: y=(38-3x)/4
Далі скористаємося методом перебору (з огляду на те, що х і у N): х 2 10
у 8 2
Таким чином, підставляючи замість х числа, що задовольняють рівності, одержали деякі значення у (причому х і у N).
Можна записати загальний розв'язок діофантового рівняння: х=2+4р, у=8-3р

Діофантові рівняння